PEQ steht für:
 Palestine Exploration Quarterly
 Pecos Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Pecos (Texas), Texas
 Parametric Equalizer

peq steht für:
 Southern Pomo (ISO-639-3-Code), Sprache der Pomo in Kalifornien

Abkürzung